«Сыны свободы» () — революционная американская организация, боровшаяся за самоопределение североамериканских колоний. Основана в 1765 году Сэмюэлем Адамсом. Одной из акций «Сынов свободы» стало Бостонское чаепитие.

Название 
Наиболее распространенным в революционные годы и утвердившимся в историографии является название «Сыны свободы». Но подобные организации имели и иные самоназвания. Например, наименование «товарищи» было распространено в Пенсильвании, а в Коннектикуте организация называлась «тесной компанией»; также в некоторых случаях встречалось название «распорядители».

Происхождение 
В соответствии с давней традицией в американских городах существуют неформальные группы людей, объединяющиеся для того, чтобы совместно оказывать политическое влияние на местные органы самоуправления. В Бостоне второй половины XVIII известны по меньшей мере две такие группы: «Девять лояльных» и «Клуб бостонского комитета», «политическая организация купцов, ремесленников, нескольких адвокатов и врачей». К 1765 г. они объединились на почве оппозиции акту о гербовом сборе и другим решениям британского правительства, непопулярным в колониях.

Состав 
Массовой базой революционных организаций были ремесленники, мастеровые, плотники, столяры, печатники, кораблестроители, чеканщики, конопатчики, канатчики, каменщики, матросы и др. Руководителями были по большей части торговцы и ремесленные мастера. Эти люди не имели избирательных прав, поэтому прибегали к радикальным методам для влияния на власть.

Лидером новой организации, получившей название «Сыны свободы», стал Сэмюэл Адамс. Его девизом стала знаменитая фраза «Нет налогам без представительства». Позже в организацию вошли также представители из других американских городов.

Цели 
«Сыны свободы» боролись против колониальных властей, осуществляли бойкот английских товаров, противодействовали размещению и переброске британских войск. Боролись за предоставление избирательных прав рабочим и за тайное голосование. Активно содействовали проведению 1-го Континентального конгресса (1774), сыгравшего важную роль в объединении колоний для борьбы за независимость. Добивались от консервативных богатых купцов соглашения о совместных действиях, что позволяло проводить более последовательную революционную политику.

Формы борьбы 
«Сыны свободы» организовывали акции протеста, подавали петиции властям, а также прибегали к открытым насильственным действиям против британских властей (поджоги, нападения на чиновников).

Организовывали бойкот английских товаров. Нарушителей бойкота они вымазывали смолой и валяли в перьях. Саботаж против англичан зачастую лишал бойкотистов заработка, но это не останавливало их: например, когда в 1768 году в Бостоне были расквартированы британские войска, плотники и каменщики отказались строить для них казармы даже за повышенную плату, хотя не имели в то время иной работы. Бостонцев поддержали и нью-йоркские рабочие, которых власти пытались привлечь к этому строительству.

Газета «Меркурии» (Нью-Порт, Род-Айленд) 26 сентября 1774 года, выступая против консервативных священников, заявляла: «мастеровые и деревенские мужланы (позор называть их такими именами!) являются настоящими и полными хозяевами короля, лордов, палаты общин и духовенства». Другим методом борьбы с консервативными проповедниками было их разжалование своими конгрегациями.

После Бостонской бойни «Сыны свободы» стали готовить запасы оружия и снаряжения и проводить сборы для военной подготовки, организовали систему разведки за войсками британцев. Благодаря этому им удавалось захватывать оружейные склады до прихода войск и укрывать революционеров. Именно разведывательный комитет в ночь на 18 апреля 1775 года установил, что 800 солдат выступили из Бостона, чтобы захватить военные склады патриотов Конкорды, которые заранее уже были надежно перепрятаны. Оповещенные ополченцы дали отпор британцам в сражениях при Лексингтоне и Конкорде. После этих события патриоты стали еще активнее захватывать британские военные припасы, при этом им иногда удавалось уговорить солдат дезертировать.

Фактически им также удалось сорвать введение гербового сбора в колониях. В марте 1776 года, после отмены закона о гербовом сборе, организация «Сыны свободы» самораспустилась. Однако члены организации и в дальнейшем боролись против произвола колониальных властей, используя легальные и нелегальные методы.

Символика 
Члены организации носили на груди медаль с изображением дерева свободы. У них был собственный флaг, полосы нa флaге символизировaли количество присоединившихся колоний к оргaнизaции, оригинaл флaгa не сохрaнился.

Известные члены организации 
 Сэмюэл Адамс — сборщик налогов, Бостон. Лидер организации.
 Джон Адамс — юрист, в будущем, второй президент США, Массачусетс
 Чарльз Томсон — секретарь, Филадельфия
 Хаим Соломон — финансовый брокер, Нью-Йорк
 Томас Янг — врач, Бостон
 Пол Ревир — чеканщик по серебру, Бостон
 Джозеф Варрен — врач и солдат, Бостон
 Бенджамин Эдес — журналист и издатель «Бостонской газеты», Бостон
 Александр МакДоугалл — капитан каперского судна, Нью-Йорк
 Патрик Генри — юрист, Бостон
 Джон Хэнкок — купец, Бостон
 Айзек Сирс — капитан каперского судна, Нью-Йорк
 Джон Лэмб — торговец, Нью-Йорк
 Джеймс Отис младший — юрист, Массачусетс
 Маринуй Виллетт — столяр и солдат, Нью-Йорк
 Сайлэс Даунер — занятие неизвестно
 Уильям Маккей — купец, Бостон
 Джонатан Тремиан — подмастерье, Вирджиния
 Бенедикт Арнольд — бизнесмен и солдат, Англия
 Кристофер Гадсден — торговец, Южная Каролина
 Джеймс Свaн — финaнсист
 Оливер Уоллкот — государственный деятель

«Сыны свободы» в кино 
 «Сыны свободы» (2015) — американский телевизионный мини-сериал производства History Channel, глaвным героем является Сэмюэль Адамс, рaсскрывaет историю зaрождения и создaния оргaнизaции.
 «Джон Адамс» (2008) — американский телевизионный мини-сериал производства HBO о Джоне Адамсе.

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 Dawson, Henry Barton. The Sons of Liberty in New York (1859) 118 pages;  online edition
 Foner, Philip Sheldon. Labor and the American Revolution (1976) Westport, CN: Greenwood. 258 pages.
 
 
 Labaree, Benjamin Woods. The Boston Tea Party (1964).
 
 Maier, Pauline. "Reason and Revolution: The Radicalism of Dr. Thomas Young, " American Quarterly Vol. 28, No. 2, (Summer, 1976), pp. 229—249 in JSTOR
 
 
 , a Marxist interpretation
 
 
 
 
 Walsh, Richard. Charleston’s Sons of Liberty: A Study of the Artisans, 1763—1789 (1968)

Американская революция
История тринадцати колоний
Войны за независимость
Национально-освободительные движения
Тайные общества США